

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2011.

Giocatore

Allenatore

Palmarès

Giocatore

Club
Extraliga: 1
: 1999-2000
Asia League Ice Hockey: 1
: 2009-2010

Individuale
Czech Extraliga:
2000-01: Most Points (59)
2000-01: Most Assists (37)
Asia League Ice Hockey:
2006-07, 2008-09, 2009-10: Best Playmaking Forward
2006-07: Most Points
2006-07: Most Assists
2009-10: Regular Season MVP

Note

Collegamenti esterni
 

Hockeisti su ghiaccio cecoslovacchi